

Patronymes 
 William Clarke (v. 1640-1684), médecin et alchimiste britannique ;
 William Clarke (1798-1856), joueur de cricket anglais ;
 William Eagle Clarke (1853-1938), ornithologue britannique ;
 William Robinson Clarke (1895-1981), aviateur militaire jamaïcain ;
 William Clarke (1985-), triathlète anglais ;
 William Clarke (1985-), cycliste australien.